Поповићи Жумберачки су насељено место у саставу Града Озља, до нове територијалне организације у саставу бивше општине Озаљ, у Карловачкој жупанији, Хрватска.

Становништво

Број становника по пописима

 напомене:

До 1900. исказивано под именом Поповићи. Од 1971. без становника.

Национални састав

Референце

Спољашње везе 

Насељена места у Хрватској
Насељена места у Карловачкој жупанији
Википројект географија/Насеља у Хрватској
Озаљ
Жумберак
Пуста насеља у Хрватској
Бивша српска насеља